Тази статия може да се отнася до:

 Сикоракс - героиня от пиеса на Шекспир.
 Сикоракс - спътник на Уран.